Села:
 Дудникове — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Дудникове — Запорізька область, Оріхівський район
 Дудникове — Полтавська область, Полтавський район